John Fritsche ist der Name folgender Personen:

* John Fritsche senior (* 1966), US-amerikanischer Eishockeyspieler
 John Fritsche junior (* 1991), US-amerikanisch-schweizerischer Eishockeyspieler